Майкл Кампанелла «Кэмпи» Расселл (; родился 12 января 1952, Джэксон, штат Теннесси) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Мичигана, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Спиритс» (КБА). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979). В 1974 году был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 566 игр, в которых набрал 8953 очка (в среднем 15,8 за игру), сделал 2696 подборов, 1684 передачи, 594 перехвата и 114 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»